Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Randolph:

 – fregata varata nel 1776 e affondata nel 1778
 – portaerei della classe Essex, varata nel 1944 e radiata nel 1969